A 2013-as Tippeligaen a 69. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Norvégiában. A bajnokság 2013. március 15-én kezdődött, és november 10-én ért véget. A címvédő a Molde csapata, amely 2012-ben sorozatban második bajnoki címét szerezte meg. Az új bajnok a Strømsgodset IF lett.

A bajnokságban 16 csapat vetélkedik: a 2012-es szezon 13 legjobb csapata, a másodosztály 2012-es szezonjának első és második helyezettje, valamint az előző szezon első osztályának 14. helyezettje, és a másodosztály 3-6. helyezettje között játszott rájátszás győztese.

Csapatváltozások 
Kiesett a másodosztályba
 Fredrikstad
 Stabæk

Feljutott az élvonalba
 Start
 Sarpsborg

A Sandnes Ulf megtartotta a helyét az első osztályban, miután az osztályozó rájátszásban 7-1-es arányban megverte az Ullensaker/Kisa IL csapatot.

Részt vevő csapatok

Stadiumok

Tabella

Helyezések fordulók szerint 

Utolsó frissítés: 2013. november 10.
Forrás: nifs.no norvég nyelven

Eredmények 

Utolsó frissítés: 2013. november 10.
Forrás: Soccerway angol nyelven
A hazai csapat a bal oldali oszlopban szerepel.
Színek: zöld = hazai csapat győzelme; sárga = döntetlen; piros = vendég csapat győzelme.

Statisztikák

Legtöbb lőtt gól

Forrás:

Legtöbb gólpassz 

Forrás:

Források 

Eliteserien szezonok
Norvég 1